Влади́мир Миха́йлович Андро́ников:
 Андроников, Владимир Михайлович (1878—1942) — князь, полковник, герой Первой мировой войны.
 Андроников, Владимир Михайлович (род. 1924) — полковник, участник Великой Отечественной войны, главный документовед Управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества.